

Рогожень () — село у повіті Галац. Входить до складу комуни Сучевень.
 Рогожень () — село у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Тиргу-Кербунешть.

Рогожень () — село у Шолданештському районі.
 Рогожень () — село у Шолданештському районі.